Ripabianca ima više značenja:
 Ripabianca, Benevento
 Ripabianca, Perugia